Die European Championships / Swisscom 1998 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Zürich. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 12. bis 18. Oktober 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Zürich